Британия може да се отнася за:

 по-кратко название на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, прилагателното е британски;
 Британски острови, архипелаг в Атлантическия океан;
 Британия – римската провинция Британия;
 Нова Британия – остров, владение на Папуа Нова Гвинея;
 Британия Стейдиъм, футболен стадион в Стоук он Трент, Англия;
 Бретан – полуостров във Франция;
 Бретан – регион във Франция.

Вижте също 
 Великобритания (пояснение)